Николаос Георгантис (, 1833 г., Афины, Греция ― 1947 г., Афины, Греция) — греческий скульптор начала XX века.

Биография 
Николаос Георгантис родился в Афинах в 1883 году. Учился в Школе изящных искусств в Афинах у Георгиоса Врутоса. Продолжил учёбу в академии Гранд-Шомьер и в Школе изящных искусств в Париже.

Николаос Георгантис принял участие в 19-й Биеннале в Венеции в 1934 году.

Николаос Георгантис был председателем Профессиональной художественной палаты до самой своей смерти в 1947 году. Был награждён Орденом Рыцарей Гроба Господня. Его дочь Георганти, Лукия (1919—2001) также стала известным скульптором.

Творчество 
Основными работами Георгантиса были статуи и бюсты, а также надгробные памятники. В числе его работ были:
 Надгробные памятники (Первое афинское кладбище):
 Евтихии Мосхона (1909 г.), Константина Канариса Комнина, Димитриса Матфеопулоса, семей Левкадиноса, Влахоса (1918 год), Питтакоса, Лембесиса, а также собственный надгробный памятник, который украшает символическая скульптура «Ψυχή» (Душа).

 Бюсты:
 Бюст писателя и историка Афин Димитриоса Камбуроглу (1936 год, мрамор, Площадь Общества друзей муз, Плака).
 Бюст древнего оратора Демосфена (1938 год, мрамор, Пеания, Аттика);
 Бюст брандериста Освободительной войны Греции Димитриоса Папаниколиса (мрамор, Марсово поле, Афины);
 Широко известен мраморный бюст поэта Георгиоса Суриса (1932 год), установленный над его надгробием.

 Памятники:
 Памятник павшим в войны 1912—1921 годов (1923 год, Амарусион, Аттика);
 Памятник офицерам резервистам (1972 год, Афины — Установлен у бывшего офицерского училища). Посвящён офицерам резервистам павшим в Балканские войны 1912—1913 года.

Среди множества других работ Георгантиса следует упомянуть:
 Памятную стелу священника Николаоса Планаса (1851—1932), изготовленную в 1940 году, и установленную сегодня у храма Святого Иоанна Охотника () в Афинах;
 «Бездомный», «Мастер-Христо», «Сила материи», «Неспящий дух», «К плугу» и другие.

Источники 
 Στέλιος Λυδάκης: «Οι Έλληνες Γλύπτες — Η νεοελληνική γλυπτική: ιστορία — τυπολογία — λεξικό γλυπτών», τόμ. 5ος, σελ. 304, Εκδοτικός οίκος «ΜΕΛΙΣΣΑ», Αθήνα, 1981.
 Ζέττα Αντωνοπούλου: «Τα γλυπτά της Αθήνας: Υπαίθρια γλυπτική 1834—2004», σελ. 84, 92, 98, 121, 122 & 201, α΄ έκδοση, Εκδόσεις «Ποταμός», Αθήνα, 2003.

Ссылки 

Скульпторы Греции
Персоналии по алфавиту